Тунгия — абхазская фамилия.

 Известные носители
 Тунгия, Гуджа Павлович (1911 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Тунгия, Никандро Елизбарович (1909 — ?) — Герой Социалистического Труда.